JRU est un sigle qui peut désigner :
 , un établissement d'enseignement privé non confessionnel, aux Philippines.

JRU est un nom qui peut désigner :
 jru,  une langue môn-khmer parlée par environ  personnes, dans le Sud du Laos.